Szelényi Károly (?–?) színész, Szabó Ernő színművész dédapja
Szelényi Károly (1943) fotóművész